Григорий Кура́кин:
 Куракин, Григорий Андреевич (?—1595) — русский военный и государственный деятель, боярин и воевода.
 Куракин, Григорий Семёнович (?—1679) — русский военный и государственный деятель, боярин и воевода.